Špička může označovat:

 špička (předmět) – ostrý konec nějakého předmětu (např. hole, kopí, lyže, meče, nůžek, nože, jehly, skály, stromu apod.)
 špička (ozdoba) – vánoční ozdoba na špičce vánočního stromku
 špice (technika) – ostrý konec nějakého většího technického díla (např. lodě, rakety, kostelní věže, bleskosvodu)
 cigaretová špička – pomůcka pro kuřáky
 baletní špičky – specializovaná baletní obuv
 kamenická špice – nástroj k opracovávání kamene
 Paprsek (kolo) – paprsek paprskového nebo loukoťového kola 
 špice (ostrý úhel) – zpravidla u nějaké větší plochy (např. lesa, louky, pole apod.)
 Špička (příjmení) – české příjmení

doba největší zátěže 
 dopravní špička, přepravní špička – doba největší dopravní zátěže
 energetická špička – doba největší spotřeby energie, zpravidla elektrické energie

místní názvy
 Špička (531 m) – vrchol v CHKO Křivoklátsko v katastrálním území Roztoky u Křivoklátu v okrese Rakovník, poblíž vesnice Karlova Ves 
 Špička (647 m) – vrch u obce Rozseč, okres Jihlava
 Špice (rybník) – rybník v Orlové-Porubě
 Špice (rezervace) – přírodní rezervace v lokalitě Hostěrádky-Rešov v okrese Vyškov
 Špička (brána) – zaniklá brána v Praze-Vyšehradě

houby
 označení pro několik rodů stopkovýtrusných hub z čeledi špičkovitých:
 Marasmius
 Marasmiellus
 Micromphale
 Mycetinis
 Gloiocephala
 Crinipellis 

společnost 
 společenská špička
 vědecká špička – nejlepší vědci
 odborná špička – nejlepší odborníci obecně
 technická špička – nejlepší odborníci z oblasti techniky

sport
 špice (sport) – špice sportovního závodu či soutěže (pelotonu, závodní skupiny, ligové soutěže)

Externí odkazy